Toft ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Toft Jørgensen (* 1994), dänischer Dartspieler
Bjarne Toft (* 1945), dänischer Mathematiker
 Erik Thorsteinsen Toft (* 1992), norwegischer Handballspieler
 Flemming Toft (* 1948), dänischer Fernsehjournalist
 Gösta Toft (* 1951), dänischer Volkswirt und Parteifunktionär

 Jürgen Toft (* 1943), deutscher Orthopäde
 Martin Toft Madsen (* 1985), dänischer Radrennfahrer 
 Mary Toft (auch Mary Tofts, geb. Mary Denyer; 1701–1763), englisches Hausmädchen
 Sandra Toft (* 1989), dänische Handballspielerin

Siehe auch:
 Tofte
 Tofts
 Toft Hansen